El nombre de Fernanda se ha utilizado once ciclones tropicales en el Océano Pacífico Oriental, haciendo de Fernanda uno de los nombres de tormenta más frecuentemente usados en el Pacífico.

 Huracán Fernanda (1960)
 Huracán Fernanda (1968)
 Huracán Fernanda (1972)
 Tormenta tropical Fernanda (1976)
 Huracán Fernanda (1981)
 Tormenta tropical Fernanda (1987)
 Huracán Fernanda (1993)
 Tormenta tropical Fernanda (1999)
 Huracán Fernanda (2005)
 Tormenta tropical Fernanda (2011)
 Huracán Fernanda (2017)